Eishockey-Nationalliga 1953/54 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1953/54
 Nationalliga A (Eishockey) 1953/54 in der Schweiz